Мисс Интернешнл 2014 () — 54-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл. Проведён 11 ноября, 2014 года, в Токио, Япония. Победительницей стала Валери Эрнандес, представительница Пуэрто-Рико.

Каждое событие имеет культурный смысл, которая обеспечивает площадку для конкурсанток, чтобы продемонстрировать свой талант и культуру своей родной страны. Также акцентирование внимания на традиции принимающей страны, Японии, с таких мероприятий, как традиционной японской чайной церемонии, опыт традиционного японского танца/

Финальные результаты

Специальные награды

Участницы 
{| class="sortable" border="5" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="color:white; background:#787878;"
! width="200" | Страна/территория
! width="300" | Имя участницы
! width="30"  | Возраст
! width="180" | Родной город
|-
|||Josefina José Herrero || 19 || Мерседес
|-
||| Shushanik Yeritsyan || 22 || Ереван
|-
|||Francis Massiel Sousa || 20 || Ораньестад
|-
|||Bridgette-Rose Taylor || 24 || Мельбурн
|-
|||Natallia Bryshten || 21 || Минск
|-
||| Gonul Meral || 25 || Брюссель
|-
| || Joselyn Toro Leigue || 20 ||Санта-Крус-де-ла-Сьерра
|-
||| Deise Benício || 23 || Сан-Гонсалу-ду-Амаранти
|-
||| Kesiah Papasin || 23 || Торонто
|-
|''|| Tania Dahuabe || 21 || Сантьяго
|-
||| Lisi Wei || 24 || Внутренняя Монголия
|-
||| Yang Yuyao || 23 || Тайбэй
|-
||| Zuleika Suárez|| 20 || Сан Андрес
|-
||| Adisleydi Alonso Rodriguez || 24 || Гавана
|-
||| Chimay Damiany Ramos || 21 || Виллемстад
|-
||| Bárbara Santana || 21 || Нью-Йорк
|-
||||Carla Prado||19 || Салинас
|-
||| Perihan Fateen || 19 || Каир
|-
||| Idubina Rivas || 20 || Сан-Сальвадор
|-
||| Birgit Konsin || 22 || Таллин
|-
||| Milla Romppanen || 21 || Куопио
|-
||| Aurianne Sinacola || 20 || Валлорис
|-
||| Maggaly Nguema || 22 || Либревиль
|-
||| Inga Tsaturiani || 25 || Тбилиси
|-
||| Katharina Rodin || 18 || Франкфурт-на-Майне
|-
||| Kristy Torres || 23 || Гибралтар
|-
||| Claudia María Herrera Morales || 21 || Гватемала
|-
||| Ruqayyah Boyer || 24 || Джорджтаун
|-
||| Christie Desir || 22 ||Порт-о-Пренс
|-
||| Mónica Brocato || 18 || Тегусигальпа
|-
||| Katherine Yim Kuen Ho || 22 || Гонконг
|-
||| Dalma Kármán || 17 || Tápióbicske
|-
||| Jhataleka Malhotra
 || 19 ||Мумбаи
|-
||| Elfin Rappa || 18 || Палембанг
|-
||| Shani Hazan || 21 || Кирьят-Ата
|-
||| Giulia Brazzarola|| 21 || Скио
|-
| || Rira Hongo || 20 || Токио
|-
||| Lee Seo-bin || 21 || Ыйван
|-
||| Lia Saad || 19 || Бейрут
|-
|||| Hio Man Chan || 19 || Макао
|-
||||Burit Jayarubini Sambanthan || 23 || Селангор
|-
| || Shiksha Matabadul || 20 || Порт-Луи
|-
| || Vianey Vázquez || 19 || Агуаскальентес
|-
|||Bayartsetseg Altangerel || 23 || Улан-Батор
|-
||| May Bayani Thaw || 23 || Янгон
|-
||| Soni Raj Bhandari || 24 ||Гандаки
|-
||| Shauny Built || 23 || Бокстел
|-
|||| Rachel Harradence || 24 || Окленд
|-
| || Jeimmy Garcia || 25 || Ривас
|-
||| Thea Cecilie Nordal Bull || 20 || Тёнсберг
|-
| || Aileen Bernal || 19 || Лос Сантос
|-
||| Jéssica Servín|| 23 ||Асунсьон
|-
| || Fiorella Peirano || 21 || Кальяо
|-
||| Mary Anne Bianca Guidotti || 25 || Тагиг
|-
||| Żaneta Płudowska || 22 || Седльце
|-
||| Rafaela Pardete || 23 ||Сетубал
|-
||| Валери Эрнандес|| 21 || Сан-Хуан
|-
||| Anca Francesca Neculaiasa || 19 || Бузэу
|-
||| Alina Rekko || 18 || Орёл
|-
||| Lidija Kocić || 26 || Белград
|-
||| Vannesa Sim||19||Сингапур
|-
||| Lucia Semankova|| 22 || Бардеёв
|-
||| Rocío Tormo|| 21 || Барселона
|-
| || Tamara Shanelle Makalanda || 26 || Коломбо
|-
| || Moa Sandberg || 18 || Стокгольм
|-
||| Punika Kulsoontornrut || 22 ||Прачуапкхирикхан
|-
| || Hilal Yabuz || 23 || Бурса
|-
||| Iana Ravlikovska || 23 || Мариуполь
|-
|  ||Victoria Tooby || 19 || Кардифф
|-
|  ||Samantha Brooks || 23 || Лос-Анджелес
|-
|  || Michelle Bertolini || 20 || Каракас
|-
| || Đặng Thu Thảo || 19 ||Кантхо
|-
||| Mercy Mukwiza|| 22 || Лусака
|-
|}

 Другие заметки конкурса 

 Вернулись 
Последнее участие в 1962:
 Последнее участие в 2002:
 Последнее участие в 2007:
  Последнее участие в 2008:
 Последнее участие в 2010:
   Последнее участие в 2011:
  Последнее участие в 2012:
         Отказались 
             Замены 
 : Инес Панчана не участвовала в конкурсе, так как она не отвечала возрастным требованиям, предусмотренным конкурсом. Замена была произведена на Карлу Пардо, которая заняла титул 2-я Вице мисс на Мисс Эквадор.
 : Мисс Мьянма 2014, Хин Вай Фио Ан не участвовала, так как она не отвечала возрастным требованиям, предусмотренным конкурсом. Замена была произведена на Мэй Баяни Сау, которая заняла титул 1-я Вице мисс на конкурсе Мисс Мьянма.
 : Патриция Киньонес заменена на Валери Эрнандес.
 ''': Гизем Кочак заменена по неизвестной причине Хилаль Ябуз.

Обозначения

Участие в других конкурсах красоты

Трансляция 
Трансляция по сети PlayStation Network была доступна для следующих пользователей:

Транслируемое мероприятие является платным — $ 9,99, ($ 4,99 для пользователей PlayStation Plus) для зрителей PlayStation Network.

См. также 
 Мисс Мира 2014
 Мисс Вселенная 2014
 Мисс Земля 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss International 2014
 Галерея участниц

Примечания 

Мисс интернешнл
2014 год в Японии
События 11 ноября
Ноябрь 2014 года
История Токио